Gimmick, ovvero "espediente" in lingua inglese, può indicare:

 Gimmick – in ambito pubblicitario, accorgimento utilizzato per rendere un messaggio incisivo
 Gimmick – nel wrestling, le caratteristiche e il comportamento assegnati a un wrestler, un manager o una valletta
 Mr. Gimmick (Gimmick!) – videogioco per Nintendo Entertainment System del 1992
 Gimmick! – fumetto giapponese
 Gimmick! – singolo di Gazebo del 1983

Note